USS Yorktown ha sido el nombre utilizado por cinco buques de la Armada de los Estados Unidos que conmemora la decisiva Batalla de Yorktown de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

  fue una balandra armada con 16 cañones que fue dado de alta en el año 1840 y que se hundió en 1850 tras chocar con un arrecife en las islas de Cabo Verde.
  fue un cañonero botado en el año 1888, dado de alta en 1889 y dado de baja en 1921.
  fue un portaaviones, líder de la clase Yorktown dado de alta en 1937, y que participó en combate durante la Segunda Guerra Mundial hasta que fue hundido durante la batalla de Midway en 1942.
 ,  fue un portaaviones dado de alta en 1943, perteneciente a la clase Essex, que participó en combate en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam, que fue dado de baja en 1970, y en la actualidad, se conserva como buque museo en Patriot's Point, puerto de Charleston, Mt. Pleasant, Carolina del sur.
  fue un crucero lanzamisiles guiados perteneciente a la clase Ticonderoga, dado de alta en 1984 y dado de baja en 2004.

En la ficción 
 La nave estelar  es un navío estelar perteneciente a la clase Constitución en el universo de ficción Star Trek.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos